Жана Француска (француски: Jeanne de France, Jeanne de Valois; 23. април 1464. – 4. фебруар 1505) је била француска краљица 1498. године, као прва супруга Луја XII, и светица римокатоличке цркве. Основала је "Ред Благовести Блаженој Девици Марији", у коме је служила као опатица. Из овог реда је касније настала верска заједница "Апостолских сестара" посвећена празнику Благовести, основан 1787. године ради подучавања деце из сиромашних породица. Канонизована је 28. маја 1950. године као Света Жана Валоа. Прославља се 4. фебруара.

Породица
Жана је рођена 23. априла 1464. године у дворцу Пјера де Брезе, поузданог пратиоца свога деде, француског краља Шарла VII. Била је друга ћерка француског краља Луја XI и његове друге супруге Шарлоте Савојске. Имала је брата, француског краља Шарла VIII и сестру Ану Француску. Убрзо након њеног рођења, краљ је потписао споразум о женидби свог рођака Луја, војводе Орлеанског (каснијег краља Луја XII), који је у то време имао две године. Жана се родила болесна и деформисана. Имала је грбу на леђима и рођена је хрома, што сугерише да је имала закривљеност кичме.

Краљ Луј, пошто је често био удаљен од куће због краљевских дужности, поверио је старање над својим ћеркама Жаном и Аном, барону Франсои Линиеру и његовој супрузи Аном де Кулан. Пар, који је био без деце, опходио се према Жани са љубављу. Преузимајући бригу о њеном образовању, учили су је поезији и математици, сликању, везењу и музици. Жанини старатељи били су и искрени верници, те су своје укућане учили основама римокатоличке вере. У младости, отац јој је дозволио да одабере исповедника кога жели. Она се одлучила за фра Жана де ла Фонтена, чувара фрањевачког манастира у Амброизу. Краљ је прихватио њен избор. Упркос удаљености између њих, често је путовао како би видео своју ћерку. Жана је практиковала дуготрајне молитве. Барон ју је подржавао у томе и имао је поплочану стазу између дворца и капеле, израђену управо за Жану, како би лакше ходала по лошем времену. Под Фонтеновим духовним вођством, примљена је у Трећи ред Светог Фрање.

Године 1471. краљ Луј XI је наручио катекизам молитве "Здраво Маријо", који се имао читати у целом краљевству. Жана је била снажно везана за ову молитву. Касније ће написати да је исте године примила пророчанство од Девице Марије да ће једног дана створити верску заједницу у част Богородице.

Брак

Краљ Луј је 1473. године потписао брачне уговоре за своје ћерке. Жана се 8. септембра 1476. године, у доби од 12 година, удала за младог Луја, војводу Орлеанског, у Монтрихарду. Луј Орлеански је био приморан да се ожени својом хендикепираном и наводно стерилном рођаком Жаном. Чинећи то, старији Луј се надао да ће угасити породицу Орлеанских, огранак Валоа. Луј није био задовољан присилним браком, а то се одразило и на третман његове младе супруге.

Старији Луј је умро 1483. године, а наследио га је син Шарл. Пошто је он још увек био дете, његова сестра Ана постала је регент краљевства. До 1484. године војвода је започео низ нових кампања против Краљевиства. То је трајало до 1488. године када су га краљевске трупе заробиле. У том периоду родио је нелегитимног сина Михела де Бусија, који је касније постављен за бискупа у Буржу. Жана је управљала Лујевим областима током његовог тамновања, посебно се активирајући у областима Милана и Естеа. Залагала се да јој се муж ослободи. Војвода Луј ослобођен је 1491. године. Неколико година касније, пратио је краља Шарла на његовом војном походу у Италији.

Луј је априла 1498. године дошао на власт, после изненадне смрти Жаниног брата, краља Шарла VIII. Одмах је затражио од папе да му се брак поништи, како би се оженио краљевом удовицом Аном од Бретање, у нади да ће му она донети у мираз Војводство Бретању. На судском процесу за развод брака Луј није истакао да је брак неважећи због блиског сродства, како би се очекивало. У ово време били су чести раскиди брака услед блиског крвног сродства. Луј је тврдио да је брак склопљен у време када су младенци били превише млади, те је због тога био незаконит. Такође, брак никада није конзумиран због физичке деформације Жане. Папа Александар VI је због политичких разлога одобрио поништење брака.

Комисија коју је именовао папа утврдила је да је брак неважећи због недостатка сагласности. Према томе, пресуда је била против краљице. Поништење брака проглашено је 15. децембра 1498. године. Жана је одступила рекавши да ће се молити за свог бившег мужа. Постала је војвоткиња Берија и повукла се у Бурж, главни град војводства.

Верски живот и светост

Када се повукла у Бретању, Жана се посветила духовном животу, под руководством блаженог Габријела Марија. Он ју је припремао за примање монашког чина. Подржао ју је у намерама да оснује нови верски ред: "Ред Благовести Блажене Девице Марије". Ред је основан у част Благовести (најаве Марији од стране Анђела да ће постати мајка Исуса Христа, иако је била девица). Основан је као независна града Клариса. До маја 1500. године имао је 11 чланица, које су чиниле језгро новог реда. Правила која је написала Жана за свој верски ред одобрио је 12. фебруара 1502. године папа Александар. Следеће године започета је изградња првог манастира. На Духове 1504. године, Жана и фра Габријел Марија положили су заклетве и постали суоснивачи реда. Дана 21. новембра исте године, Жана и остале чланице, на празник Ваведења, заветовале су се на правила реда.

Жана је умрла 4. фебруара 1505. године. Сахрањена је у капели манастира Анонкијада. Њен гроб је оскрнављен, а њено тело је пронађено раскомадано. Хугеноти су га спалили током пљачке Буржа 27. маја 1562. године. Убрзо након Жанине смрти говорило се да су се на њеном гробу јавила чуда и исцељена. Поступак њене канонизације започео је 1631. године. Папа Бенедикт XIV ју је беатификовао 21. априла 1742. године. Канонизована је 28. маја 1950. године од стране папе Пија XII.

Заоставштина
Монахиње Жаниног реда још увек се држе правила која је успоставила бивша француска краљица. Монахиње овог реда живе у манастирима по Француској, Белгији, Костарики, Пољској, док верске сестре служе у Белгији, Бурундију, Камеруну, Демократској Републици Конго, Француској и Гватемали.

Породично стабло

Референце

Литература
Hale, J. R., Renaissance Europe: Individual and Society, 1480–1520, New York: Harper & Row, 1972.
Jones, Terry. "Patron Saint Index". Catholic Forum website. Archived from the original on 28 April 2012.Retrieved 27 June 2008
 Herbermann, Charles, ed. (1913). "St. Jeanne de Valois". Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.

|-

Рођени 1464.
Умрли 1505.
Француске краљице
Династија Валоа
Римокатолички светитељи